Елена Гусева:
 Гусева, Елена Владимировна (1968) — советская и российская самбистка и дзюдоистка.
 Гусева, Елена Ивановна (1793—1853) — российская актриса.